Allhelgonakyrkan est un mot suédois qui signifie « église de Tous-les-Saints ». Il peut désigner :
 église de Tous-les-Saints de Göteborg ;
 église de Tous-les-Saints de Lund ;
 église de Tous-les-Saints de Stockholm.